X-Wing steht für:

X-Flügler, einen fiktiven Raumschiffjäger aus dem Star-Wars-Universum
X-Wing (Buchreihe), eine Buchreihe verfasst von Aaron Allston und Michael A. Stackpole  aus dem Star-Wars-Universum
Star Wars: X-Wing, ein Computerspiel aus dem Jahr 1993
Star Wars: X-Wing (Spieleserie), die darauf folgende Spieleserie
Star Wars: X-Wing Alliance, ein Computerspiel aus dem Jahr 1999 und dritter Teil der X-Wing-Serie
Sikorsky X-wing, ein US-amerikanisches Experimentalflugzeug